Dominique Herr (Basel, 25 de outubro de 1965) é um ex-futebolista profissional suíço, zagueiro, disputou a Copa do Mundo de 1994.

Carreira 
Dominique Herr integrou o elenco da Seleção Suíça de Futebol, na Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Suíça
Futebolistas do FC Basel
Futebolistas do Football Club Sion
Futebolistas do Football Club Lausanne Sport
Jogadores da Seleção Suíça de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994